Nervosa – gruppo thrash metal brasiliano
 Nervosa – album degli Showbread del 2008